In de Verenigde Staten:
Barrington (Illinois)
Lake Barrington
North Barrington
South Barrington
Great Barrington (Massachusetts)
Barrington (New Jersey)
Barrington (Rhode Island)

In het Verenigd Koninkrijk:
 Barrington (Cambridgeshire)
 Barrington (Gloucestershire)
 Great Barrington
 Little Barrington
 Barrington (Somerset)

In Canada:
 Barrington (Nova Scotia)
 Barrington Head
 Barrington Passage
 Barrington (Quebec)
 Barrington West

In Australië:
 Barrington (Nieuw-Zuid-Wales)
 Barrington (Tasmanië)
 Barrington (Queensland)

Overig:
 Barrington Levy
 Barrington Pheloung
 Verklaring van Great Barrington in verband met de coronapandemie